Federico Agnelli (1626-1702) – incisore e tipografo
 Guglielmo Agnelli (1238 circa – 1313) – scultore e architetto
 Manuel Agnelli (1966 – vivente) – musicista e scrittore
 Salvatore Agnelli (1817-1874) – compositore
 Famiglia Agnelli – nobile famiglia mantovana
 Famiglia Agnelli – famiglia imprenditoriale torinese
Edoardo Agnelli (1831-1871) – padre di Giovanni (1866-1945)
 Aniceta Agnelli (1846-1920) – nata Aniceta Frisetti, moglie del precedente e madre di Giovanni (1866-1945)
 Giovanni Agnelli (1866-1945) – senatore del Regno e cofondatore della FIAT
 Edoardo Agnelli (1892-1935) – figlio di Giovanni (1866-1945)
 Virginia Agnelli (1899-1945) – nata Donna Virginia Bourbon del Monte, moglie di Edoardo (1892-1935) 
 Gianni Agnelli (1921-2003) – industriale e Presidente FIAT, figlio di Edoardo (1892-1935)
 Marella Caracciolo Agnelli (1927-2019) – artista, collezionista d'arte, mecenate e moglie di Gianni
 Edoardo Agnelli (1954-2000) – figlio di Gianni (1921-2003)
 Margherita Agnelli (1955 – vivente) – figlia di Gianni
 Clara Agnelli (1920-2016) – figlia primogenita di Edoardo (1892-1935) e sorella di Gianni
 Maria Sole Agnelli (1925 – vivente) figlia di Edoardo (1892-1935) e sorella di Gianni
 Cristiana Agnelli (1927 – vivente) figlia di Edoardo (1892-1935) sorella di Gianni
 Giorgio Agnelli (1929-1965) – industriale figlio di Edoardo (1892-1935) e fratello di Gianni
 Umberto Agnelli (1934-2004) – industriale, parlamentare e fratello di Gianni
 Allegra Caracciolo Agnelli (1945 – vivente) – filantropa e moglie di Umberto
 Giovanni Alberto Agnelli (1964-1997) – industriale e figlio di Umberto
 Andrea Agnelli (1975 – vivente) – imprenditore e dirigente sportivo italiano, figlio di Umberto Agnelli
 Susanna Agnelli (1922-2009) – scrittrice e politica e sorella di Gianni

Pagine correlate 
 Agnello (disambigua)